Jekatierina Władimirowna Woroncowa (ros. Екатерина Владимировна Воронцова, ur. 28 stycznia 1983 r. w Iżewsku) – rosyjska biegaczka narciarska, trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jekatierina Woroncowa pojawiła się 28 grudnia 2001 roku w zawodach FIS Race w Krasnogorsku, gdzie zajęła 24. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W 2002 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Schonach zajmując 34. miejsce w sprincie dowolnym. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w 2003 wywalczyła złote medale w biegu na 15 km stylem dowolnym i sztafecie oraz srebrny na 5 km klasykiem.

W Pucharze Świata zadebiutowała 4 stycznia 2003 roku w Kawgołowie, zajmując 31. miejsce w biegu na 5 km stylem dowolnym. Pierwsze punkty wywalczyła dwa miesiące później, 16 marca 2003 roku w Davos, plasując się na 30. pozycji w biegu na 10 km techniką dowolną. W klasyfikacji generalnej sezonu 2002/2003 zajęła ostatecznie 103. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2003/2004, który ukończyła na 22. miejscu. Nie stała na podium indywidualnych zawodów pucharowych, ale wraz z koleżankami z reprezentacji czterokrotnie stawała na podium w sztafecie.

W 2005 roku wzięła udział w mistrzostwach świata w Oberstdorfie, zajmując siedemnastą pozycję na dystansie 30 km techniką klasyczną. Był to jej jedyny występ na dużej imprezie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 103.
 sezon 2003/2004: 22.
 sezon 2004/2005: 46.
 sezon 2005/2006: 92.
 sezon 2011/2012: 113.

Miejsca na podium 
Woroncowa nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2012/2013

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u

Przypisy 

Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Iżewsku